Buriki One: World Grapple Tournament '99 in Tokyo, mais conhecido como Buriki One ou B1 abreviadamente por fãs, é um jogo de luta 3D de arcade desenvolvido e publicado pela SNK.  O jogo é spin-off da série Art of Fighting. Foi lançado como um jogo arcade coin-operated em 1999. É o sétimo e último jogo desenvolvido para a placa Hyper SNK Neo Geo hardware de 64 bits e como a maioria dos jogos lançados para a plataforma, ele nunca foi oficialmente portado para consoles domésticos. Foi planejado para lançamento na plataforma PS1, mas nunca foi oficialmente lançado.

Jogabilidade 
O sistema de controle utiliza dois botões para o movimento, mantendo o jogador em um eixo 2-D, apesar do cenário 3D. Pressionando o botão esquerdo move o personagem na direção esquerda, pressionando os movimentos certos nessa direção respectiva. Um toque duplo em cada botão produz um dash na direção correspondente para a evasão e distância de fechamento. Pressionando os dois botões faz com que o personagem defenda.

Usando o joystick, o jogador pode executar ataques de diferentes níveis de danos. Pressionando para a frente, o jogador executa um ataque médio, até a frente um ataque mais forte, e para baixo, para frente é o mais fraco, mas mais rápido ataque. Através da combinação do stick, um ataque especial é realizada com danos imensos. Ao contrário das interações 2-D, no entanto, ataques à distância não estão presentes, mantendo a distância de combate preferido entre os jogadores de perto.

História 
É Primavera de 1999 ... Lutadores de todo o mundo se reúnem no Tokyo Dome para competir no Mundial Grapple Tournament. Cada candidato tem sua disciplina de luta, desde os estilos populares de Boxe, Karate e wrestling Professional, às artes menos conhecidas como Aikido, Tai chi e Muay Thai. Finalmente, eles terão a chance de provar qual estilo vence todas as artes marciais!!!

Personagens 
 Gai Tendou - O personagem principal, um lutador de 17 anos, que usa uma arte marcial de estilo próprio (apelidado de Combate Total no jogo). Ele tem treinado sozinho em Okinawa desde que concluiu o ensino médio.
 Rob Python - Um super-boxeador de 35 anos, peso pesado, atualmente residindo em Los Angeles.
 Jacques Ducalis - Um medalhista de ouro de 32 anos peso-aberto e atual Diretor da Sociedade de Judô francesa.
 Seo Yong Song - Um mestre de Tae Kwon Do de 18 anos que foi o campeão peso-medio do Campeonato Mundial de Tae kwon do durante o ano anterior. Atualmente cursando a faculdade com especialização em física quântica.
 Takato Saionji - Um estudante de 17 anos do colégio particular de Kyoto, que tem dominado completamente Aikido de seu avô Takayuki.
 Payak Sitpitak (พยัคฆ์ สิทธิพิทักษ์) - Um lutador de Muay Thai de 40 anos. "ranker" que é o momento do atleta Welterweight Top no circuito de Muay Thai.
 Song Xuandao 
 Patrick Van Heyting 
 Ivan Sokolov
 Akatsuki-Maru 
 Ryo Sakazaki 
 Silber

Ligações externas 
 Buriki One na NBC Museum da SNK Playmore

Jogos eletrônicos de 1999
Jogos eletrônicos da SNK
Jogos para arcade